Amerikai Egyesült Államok
 Grenada (Kalifornia)
 Grenada (Mississippi)
 Grenada megye (Mississippi)
 Grenada
Grenada